Termenul „Made in Germany” se poate referi la:

Made in Germany, o etichetă atașată produselor fabricate în Germania.
Made in Germany, o expoziție de artă din Hannovra
 Made in Germany – Ein Leben für Zeiss, un film istoric
Made in Germany, un album muzical al trupei Amon Düül II
Made in Germany, un album muzical al lui Nena